Gilbreth ist der Familienname folgender Personen:

 Ernestine Gilbreth Carey (geborene Ernestine Gilbreth; 1908–2006) US-amerikanische Autorin und Tochter Frank Bunker Gilbreth seniors
 Frank Bunker Gilbreth Jr. (1911–2001) US-amerikanischer Journalist und Autor und Sohn Frank Bunker Gilbreths seniors
 Frank Bunker Gilbreth Sr. (1868–1924) gilt neben Frederick Winslow Taylor als einer der Mitbegründer der Unternehmensphilosophie, die als Scientific Management oder als Taylorismus bezeichnet wird.
 Lillian Evelyn Gilbreth (geborene Lillian Evelyn Moller; 1878–1972), US-amerikanische Organisationspsychologin